La nazionale di calcio femminile della Tunisia è la rappresentativa calcistica femminile internazionale della Tunisia, gestita dalla Federazione calcistica della Tunisia (Fédération Tunisienne de Football - FTF).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 28 settembre 2018, risultando inattiva da oltre 18 mesi la nazionale femminile non occupa alcuna posizione nel FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking.

Come membro della Confédération Africaine de Football (CAF) partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, Coppa delle Nazioni Africane, ai Giochi olimpici estivi, ai Giochi panafricani e ai tornei a invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Oltre alla Confédération Africaine de Football, come le altre nazionali di calcio che rappresentano l'Egitto negli incontri internazionali, è membro dell'Union of North African Football Federations (UNAF) (Nordafrica) e della Union of Arab Football Associations (UAFA) (paesi arabi)

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: non partecipante
 1995: non partecipante
 1999: non partecipante
 2003: non partecipante
 2007: non partecipante
 2011: non qualificata
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato africano 
 1991: non partecipante
 1995: non partecipante
 1998: non partecipante
 2000: non partecipante
 2002: non partecipante
 2004: non partecipante
 2006: non partecipante
 2008: Fase a gironi
 2010: non qualificata
 2012: non qualificata
 2014: non qualificata
 2016: non qualificata
 2018: non qualificata
 2022: Quarti di finale

Partecipazioni alla Coppa delle Nazioni Arabe femminile 
 2006: 3º posto

Partecipazioni al UNAF Women's Tournament 
 2009: Campione

Note

Voci correlate 
 Campionato tunisino di calcio femminile
 Federazione calcistica della Tunisia
 Nazionale di calcio della Tunisia

Collegamenti esterni 

Femminile
Tunisia
Calcio